De Franse voetbalclub FC Metz speelt sinds 1968 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Metz

FC Metz
FC Metz